Antonio del Pollaiolo (1429-1498), orafo, scultore, pittore
 Piero del Pollaiolo (1441/1442-post 1485), fratello di Antonio, pittore
 Simone del Pollaiolo detto Il Cronaca (1457-1508), architetto